Фонтан «Самсон» () стоит в переулке Крамгассе в Берне, Швейцария. Является одним из знаменитых бернских фонтанов XVI века.

История и оформление 
В 1527 году был построен деревянный фонтан, а 1544 году заменён на каменный. Бассейн фонтана имеет восьмиугольную форму. Фигура спроектирована скульптором Гансом Гингом.

Фигура фонтана представляет собой знаменитого библейского героя Самсона, который разрывает пасть льву. В XVI веке Самсон являлся олицетворением силы и отождествлялся с древнегреческим героем Гераклом.

Возможно, этот фонтан был построен на пожертвования гильдии мясников. Первоначально фонтан назывался Schaalbrunnen (Шаальбруннен) (от Schaal (Шааль) — старинного названия скотобойни на бернском диалекте), с 1687 фонтан стал называться «Мясник» (), а с 1827 года фонтан получил своё нынешнее название.

В 1973 года колонну и фигуру заменили на копии. Оригинал находится в Историческом музее Берна.

См. также 
 Самсон (фонтан, Киев)
 Самсон (фонтан, Петергоф)

Примечания

Ссылки 
На немецком языке
 Infos zum Simsonbrunnen auf g26.ch
 Kapitel «Simsonbrunnen» in Band 1 der «Kunstdenkmäler des Kantons Bern»

Фонтаны Берна
Здания и сооружения, построенные в 1527 году
Здания и сооружения, построенные в 1544 году
Скульптуры 1544 года